Gaspard de Coligny ist der Name folgender Personen:

 Gaspard I. de Coligny, seigneur de Châtillon († 1522), französischer Heerführer, Marschall von Frankreich
 Gaspard II. de Coligny, seigneur de Châtillon (1519–1572), französischer Admiral und Hugenottenführer
 Gaspard III. de Coligny, duc de Châtillon (1584–1646), französischer Heerführer, Marschall von Frankreich
 Gaspard IV. de Coligny, duc de Châtillon (1620–1649), französischer Heerführer, Marschall von Frankreich